Numele Alexandru Marinescu se poate referi la:
Alexandru Marinescu, zoolog român
Alexandru Marinescu, jucător de polo pe apă român
Aleksandr Marinesko, ofițer de marină sovietic